Зебинисо Сангиновна Рустамова — председатель Ассоциации олимпийцев Республики Таджикистан. Заслуженный мастер спорта СССР (1984).

Биография 
Зебинисо Рустамова родилась 29 января 1955 года в Таджикистане. В настоящее время проживает в г. Душанбе. Имеет двойное гражданство (Таджикистан, Россия).

Цитата из интервью:

— Чем вы сейчас заняты?

— Сейчас я председатель Ассоциации олимпийцев Республики Таджикистан и после Лондонской Олимпиады хочу сложить свои полномочия, потому что истекли четыре года и, думаю, что на эту должность должны быть избраны другие наши олимпийские чемпионы или призёры Игр. Кроме того, у меня есть Центр поддержки женщин и детей. Я работала в проекте «Восток Запад» — Таджикистан (ныне AFEW-Таджикистан) и сейчас работаю в проекте Евросоюза по профилактике ВИЧ-СПИДА и снижения бедности в Согдийской области. Сейчас я создала свой клуб стрельбы из лука и после работы занимаюсь с детьми, подростками и молодёжью. Благодарна руководству области и города, которые приобрели для нас луки и стрелы.

Спортивные достижения 
Чемпионка мира в личном и командном зачёте 1975 года, чемпионка мира в командном зачёте 1985 и 1987 годов, бронзовый призёр Олимпийских игр в Монреале 1976 года, многократная чемпионка и призёр чемпионатов Европы в личном и в командном зачёте с 1976 по 1987 годы, серебряный призёр соревнований «Дружба» 1984 года, многократная чемпионка СССР с 1975—1987 годы, многократная рекордсменка мира, Европы, СССР, многократная чемпионка международных турниров. Награды:
 
Обладательница медали «За трудовую доблесть» и ордена «Знак Почета», почетных грамот Верховного Совета Таджикской ССР, ЦК ВЛКСМ, ЛКСМ Таджикской ССР и других наград.

Фильм 
В 1980 году был снят художественный фильм «Золотая стрела» — спортивная драма — по мотивам биографии З. Рустамовой, главную роль исполнила Светлана Петросьянц.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Стрельба из лука на летних Олимпийских играх 1976
 Список заслуженных мастеров спорта СССР (стрельба из лука)
 http://www.archery-sila.ru › Статьи ›Интервью

Чемпионы мира по стрельбе из лука
Стрелки из лука СССР
Стрелки из лука Таджикистана